Výraz Comanche je nejednoznačný a může mít více významů:

Původní význam:
 Komančové – severoamerický indiánský kmen (přibližně 20 000 příslušníků)
 komančština – indiánský jazyk patřící do juto-aztécké jazykové rodiny

Název filmu:
 Comanche (film) – americký westernový film režiséra George Shermana z roku 1956

Označení helikoptéry:
 RAH-66 Comanche – americký vrtulník se stealth technologií

Série PC her:
 Comanche series – série počítačových her s tematikou vrtulníku comanche od společnosti NovaLogic

Automobil:
 Jeep Comanche – pick up značky Jeep vyráběný v letech 1986–1992

Komiks:
 Comanche (komiks) – komiksová kniha

Plemeno koně:
 Comanche (kůň) – plemeno koně